Der Kanton Lussac-les-Châteaux ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montmorillon im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Lussac-les-Châteaux. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Thierry Mesmin (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Lussac-les-Châteaux die zehn Gemeinden Bouresse, Civaux, Gouex, Lhommaizé, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Persac, Saint-Laurent-de-Jourdes, Sillars und Verrières. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 318,81 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 8614.

Lussacleschateaux